Echegoyen puede referirse a:
 Echegoyen, apellido vasco.
 Echegoyen, concejo del municipio español de Ayala, Álava.

Otros términos relacionados 
 Etchegoyen